Jacob Heiberg henviser til:

 Jacob Munch Heiberg (1843-1888) – en norsk anatom
 Jacob Wilhelm Rode Heiberg (1860-1946) – borgmester i Oslo